Зелёное () — село Новорусского сельского совета (Павлоградский район, Днепропетровская область, Украина).

Код КОАТУУ — 1223587003. Население по переписи 2001 года составляло 136 человек.

Географическое положение 
Село Зелёное находится на правом берегу реки Большая Терновка. Ниже по течению на расстоянии в 2 км расположено село Новая Русь, на противоположном берегу — село Крыштоповка.

Происхождение названия 
На территории Украины 43 населённых пункта с названием Зелёное.

Примечания